Галлімім — рід динозаврів з підряду Тероподів, що мешкали на території сучасної Монголії під час пізнього крейдяного періоду, приблизно 74-70 мільйонів років тому. Кілька скам'янілостей на різних стадіях росту були виявлені польсько-монгольськими експедиціями в пустелі Гобі в Монголії протягом 1960-х років; великий скелет, виявлений у цьому регіоні, був зроблений голотипом нового роду та виду Gallimimus bullatus у 1972 році. 

Галлімім — найбільший відомий орнітомімід; дорослі були близько 6 метрів завдовжки і важили близько 440 кілограм. Голова була маленька і світла з великими очима, зверненими в сторони. Морда була довгою порівняно з іншими орнітомімідами, хоча вона була ширшою та заокругленою на кінчику, ніж у інших видів. Галлімім був беззубим із ороговілим (роговим) дзьобом і мав ніжну нижню щелепу. Багато хребців мали отвори, які вказували на те, що вони були пневматичними (заповненими повітрям). Шия була пропорційно довгою по відношенню до тулуба. Руки були пропорційно найкоротшими серед усіх орнітомімозаврів і мали три пальці з вигнутими кігтями. Передні кінцівки були слабкими, тоді як задні були пропорційно довгими. Був всеїдним.

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 1972

Динозаври крейдового періоду